John McEwen ist der Name folgender Personen:

* John McEwen (1900–1980), australischer Politiker
 John McEwen (Leichtathlet) (* 1974), US-amerikanischer Hammerwerfer
 John Blackwood McEwen (1868–1948), schottischer Komponist
 John McEwen (Bildhauer) (* 1945), kanadischer Bildhauer